Зозуляк Василь Васильович (1909 — 1994) — український письменник на Пряшівщині, Словаччина.
 Зозуляк Євген Тадейович (* 1943) — український журналіст, письменник.
 Зозуляк Олександр Дмитрович (* 1977) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Зазуляк

Прізвища